Région du Sud-Ouest (Cameroun)
 Région du Sud-Ouest (Macédoine du Nord)